Uhta – település Oroszországban, Komiföldön.
 Uhta – folyó Oroszországban, az Izsma mellékfolyója.